Сезон ФК «Уйпешт» 1925—1926 — сезон угорського футбольного клубу «Уйпешт». У чемпіонаті Угорщини команда посіла четверте місце.

Склад команди

Чемпіонат Угорщини

Турнірна таблиця

Статистика у чемпіонаті

Кубок Угорщини 

Догравання розіграшу кубка Угорщини сезону 1924—1925. Переможець попереднього розіграшу клуб МТК (Будапешт) автоматично отримав путівку у фінал, а решку команд розігрували право стати другим фіналістом.

Товариські матчі 
 1925.  «Уйпешт» (Будапешт) —  «Вікторія» (Жижков) — 3:1
 1925.  «Славія» (Прага) —  «Уйпешт» (Будапешт) — 3:2

Комбіновані команди

Примітки

Посилання 
 Матчі у чемпіонаті Угорщини 

1925—1926
У